Академия балета Юниверсал — одна из ведущих балетных школ Южной Кореи, основанная Мун Сон Мёном. Аккредитована правительством страны и частично финансируется правительством Южной Кореи.

Президентом академии является Джулия Мун, которая в 2010 году получила от Министерства культуры Республики Корея орден за заслуги в области культуры..

Работы студентов академии признаны культурными ведомствами страны избранными произведениями.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт на корейском и английском языках
 Официальный сайт сеульского головного офиса на корейском языке
 Каннамский филиал
 Становление балета в Южной Корее по материалам Справочника по Корее (Ким Г.Н.)
 Надежда Цай. Корейский балетный театр. Сеульский вестник. 29/06/2008.

Балет в Республике Корея
Балетные учебные заведения
Школы, основанные в 1994 году
1994 год в культуре и искусстве
1994 год в Республике Корея
Организации Церкви объединения